Юрі () — третій володар (ісагим) корейської держави Сілла.
 Юрі () — напрямок сьодзьо-манґи, пов'язаний із зображенням лесбійських відносин.
 Юрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна.
 Юрі () — селище на півночі Естонії, в повіті Гар'юмаа.
 Юрі — острів, частина островів Хабомай (Курильські острови).

Дивись також
 Юрій